Krug bezeichnet:

 Krug (Familienname), ein deutscher Familienname; siehe auch dort für bekannte Namensträger
 Krug (Gefäß), ein Getränkegefäß mit Henkel, zum Beispiel Bierkrug
 eine ländliche Gaststätte (zum Beispiel Dorfkrug), siehe auch Krugrecht
 Krug (Champagner), eine Champagnermarke
 Krug (Rüstung), eine historische Rüstung aus Indien, Persien und der Türkei
 2K11 Krug, sowjetischer Flugabwehrraketen-Komplex

Krug ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Krug (Gemeinde Pölla), Ortschaft und Katastralgemeinde von Pölla, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Krug (Gräben), Wohnplatz in Gräben, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Krug, deutscher Name von Dzbańce, Oberschlesien

Siehe auch:

 Kruk
 Kruke
 Kruch